Fort Apache steht für:
 Fort Apache (Arizona), eine Ortschaft in Arizona, USA
 Fort-Apache-Reservat, ein Indianerreservat in Arizona, USA.
 The Bronx (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1981, Originaltitel Fort Apache, the Bronx.
 Bis zum letzten Mann, ein US-amerikanischer Westernfilm aus dem Jahr 1948, Originaltitel Fort Apache.
 die Fort Apache Studios, ein vorwiegend für alternative Rockmusik genutztes Aufnahmestudio in Vermont, USA.